Liste der Gemeinden (spanisch: municipios) in der Provinz Albacete in Kastilien-La Mancha in Spanien:

Albacete
!Albacete
!Gemeinden